Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2011 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Aucune des lauréates d'un des tournois du Grand Chelem 2011 n'est présente au deuxième tour de cet US Open.
 Kim Clijsters, blessée aux abdominaux, vainqueur de l'édition 2010 et de l'Open d'Australie 2011, ne peut défendre son titre. Elle est remplacée par l'Espagnole Nuria Llagostera Vives.
 Li Na et Petra Kvitová, vainqueurs respectivement de Roland-Garros 2011 et de Wimbledon 2011 sont éliminées dès le premier tour,

Parcours

Points des têtes de série 

{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size: 11px"
|-
! Tête desérie
! Rang
! Joueuses
! Points
! Points àdéfendre
! Pointsgagnés
! Nouveautotal
! Parcours
|-
|1
|1
| Caroline Wozniacki
| align="center" |9335
| align="center" |900
| align="center" |900
| align="center" |9335
|1/2 finale, battue par  Serena Williams [28]
|-
|2
|2
| Vera Zvonareva
| align="center" |6820
| align="center" |1400
| align="center" |500
| align="center" |5920
|1/4 de finale, battue par  Samantha Stosur [9]
|-
|3
|4
| Maria Sharapova
| align="center" |6346
| align="center" |280
| align="center" |160
| align="center" |6226
|, battue par  Flavia Pennetta [26]
|-
|4
|5
| Victoria Azarenka
| align="center" |5995
| align="center" |100
| align="center" |160
| align="center" |6055
|, battue par  Serena Williams [28]
|-
|5
|6
| Petra Kvitová
| align="center" |5685
| align="center" |160
| align="center" |5
| align="center" |5530
|, battue par  Alexandra Dulgheru
|-
|6
|7
| Li Na
| align="center" |5870
| align="center" |5
| align="center" |5
| align="center" |5870
|, battue par  Simona Halep
|-
|7
|8
| Francesca Schiavone
| align="center" |4995
| align="center" |500
| align="center" |280
| align="center" |4775
|1/8 de finale, battue par  Anastasia Pavlyuchenkova [17]
|-
|8
|9
| Marion Bartoli
| align="center" |4225
| align="center" |100
| align="center" |100
| align="center" |4255
|, battue par  Christina McHale
|-bgcolor=
|9
|10
| Samantha Stosur
| align="center" |3880
| align="center" |500
| align="center" |2000
| align="center" |5380
|Vainqueur, bat en finale  Serena Williams [28]
|-
|10
|11
| Andrea Petkovic
| align="center" |3805
| align="center" |280
| align="center" |500
| align="center" |4025
|1/4 de finale, battue par  Caroline Wozniacki [1]
|-
|11
|12
| Jelena Janković
| align="center" |3270
| align="center" |160
| align="center" |160
| align="center" |3270
|, battue par  Anastasia Pavlyuchenkova [17]
|-
|12
|13
| Agnieszka Radwańska
| align="center" |3270
| align="center" |100
| align="center" |100
| align="center" |3270
|, battue par  Angelique Kerber
|-
|13
|14
| Peng Shuai
| align="center" |2705
| align="center" |160
| align="center" |280
| align="center" |2825
|1/8 de finale, battue par  Flavia Pennetta [26]
|-
|-
|14
|15
| Dominika Cibulková
| align="center" |2565
| align="center" |500
| align="center" |100
| align="center" |2165
|, battue par  Irina Falconi
|-
|15
|16
| Svetlana Kuznetsova
| align="center" |2481
| align="center" |280
| align="center" |280
| align="center" |2481
|1/8 de finale, battue par  Caroline Wozniacki [1]
|-
|16
|17
| Ana Ivanović
| align="center" |2415
| align="center" |280
| align="center" |280
| align="center" |2415
|1/8 de finale vs  Serena Williams [28]
|-
|17
|18
| Anastasia Pavlyuchenkova
| align="center" |2500
| align="center" |280
| align="center" |500
| align="center" |2720
|1/4 de finale, battue par  Serena Williams [28]
|-
|18
|19
| Roberta Vinci
| align="center" |2350
| align="center" |5
| align="center" |160
| align="center" |2505
|, battue par  Andrea Petkovic [10]
|-
|19
|20
| Julia Görges
| align="center" |2335
| align="center" |100
| align="center" |160
| align="center" |2395
|, battue par  Peng Shuai [13]
|-
|-
|20
|21
| Yanina Wickmayer
| align="center" |2320
| align="center" |280
| align="center" |100
| align="center" |2140
|, abandon face à  Alla Kudryavtseva
|-
|-
|21
|22
| Daniela Hantuchová
| align="center" |2220
| align="center" |160
| align="center" |5
| align="center" |2065
|, battue par  Pauline Parmentier
|-
|22
|23
| Sabine Lisicki
| align="center" |2478
| align="center" |100
| align="center" |280
| align="center" |2658
|1/8 de finale, battue par  Vera Zvonareva [2]
|-
|23
|24
| Shahar Peer
| align="center" |2115
| align="center" |280
| align="center" |100
| align="center" |1935
|, battue par  Sloane Stephens [WC]
|-
|24
|25
| Nadia Petrova
| align="center" |1695
| align="center" |5
| align="center" |160
| align="center" |1850
|, battue par  Samantha Stosur [9]
|-
|25
|26
| Maria Kirilenko
| align="center" |1735
| align="center" |160
| align="center" |280
| align="center" |1955
|1/8 de finale, battue par  Samantha Stosur [9]
|-
|26
|27
| Flavia Pennetta
| align="center" |1800
| align="center" |160
| align="center" |500
| align="center" |2140
|1/4 de finale, battue par  Angelique Kerber
|-
|27
|28
| Lucie Šafářová
| align="center" |1785
| align="center" |5
| align="center" |160
| align="center" |1940
|, battue par  Monica Niculescu
|-
|28
|29
| Serena Williams
| align="center" |1780
| align="center" |0
| align="center" |1400
| align="center" |3180
| Finale, battue par  Samantha Stosur [9]
|-
|29
|31
| Jarmila Gajdošová
| align="center" |1690
| align="center" |5
| align="center" |100
| align="center" |1785
|, battue par  Vania King
|-
|30
|32
| Anabel Medina Garrigues
| align="center" |1610
| align="center" |5
| align="center" |160
| align="center" |1765
|, battue par  Vera Zvonareva [2]
|-
|31
|33
| Kaia Kanepi
| align="center" |1508
| align="center" |500
| align="center" |100
| align="center" |1108
|, battue par  Silvia Soler-Espinosa [Q]
|-
|-
|32
|34
| María José Martínez Sánchez
| align="center" |1505
| align="center" |100
| align="center" |5
| align="center" |1410
|, battue par  Mona Barthel
|-
| -
|3
| Kim Clijsters
| align="center" |6501
| align="center" |2000
| align="center" |0
|'''4501
|Forfait
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2011
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en août 2011
Tennis en septembre 2011